Tshwenyana (Extension 38)
 Tshwenyana (Extension 44)
 Tshwenyana (Extension 51)
 Tshwenyana (Extension 54)